Toponímia:
 San Carlos (Arizona), localitat estatunidenca de l'estat d'Arizona
 San Carlos (Califòrnia), localitat estatunidenca de l'estat de Califòrnia
 San Carlos (Mèxic), localitat de Mèxic
 San Carlos (Nicaragua), localitat de Nicaragua
 San Carlos (volcà), cim de l'illa de Bioko, al país africà de Guinea Equatorial
 San Carlos (Texas), localitat estatunidenca de l'estat de Texas
 San Carlos (Uruguai), localitat d'Uruguai
 San Carlos (Veneçuela), localitat de Veneçuela
 San Carlos de Bariloche, localitat de l'Argentina
 San Carlos de Puno, localitat de Perú
 San Carlos del Valle, localitat espanyola de Ciudad Real
 San Carlos Park, localitat estatunidenca de l'estat de Florida
 São Carlos, localitat de São Paulo, Brasil
 Reserva índia de San Carlos, reserva índia al sud-est d'Arizona (Estats Units)
 Miscel·lània:
 Col·legi de Cirurgia de San Carlos, institució dedicada a l'ensenyança de la cirurgia i la medicina fundada a Madrid l'any 1771
 Teatro Nacional de São Carlos, teatre d'òpera de Lisboa